Spojení písmene D a číslice 8 může mít různé významy:

V dopravě:
 Dálnice D8 – česká dálnice vedoucí z Prahy přes Ústí nad Labem k česko-německé hranici, kde se napojuje na německou dálnici A17
 Silnice D8 – chorvatská silnice, známá hlavně také jako Jadranská magistrála
V technice:
 Digital8 – formát videokazet pro digitální videokamery zavedený firmou Sony
Jiné:
 d8 – pole šachovnice